
Пнево или Пнёво — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Пнево — упразднённый хутор в Поставском районе Витебской области.
 Пнево — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Пнево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Пнево — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Пнево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Пнево — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Пнево — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Пнево — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Пнево — село в Сандовском районе Тверской области.

Другое 
 Пнево — озеро в Пеновском районе Тверской области